Александр Константинович Пудиков — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1899 году в Сумах. Член КПСС с 1941 года.

С 1917 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1917—1965 гг. — участник Гражданской войны на Южном фронте, выпускник Харьковского технологического института, начальник смены, начальник прокатного цеха на Донецком металлургическом заводе и на заводе «Запорожсталь», главный инженер завода «Запорожсталь», главный инженер, директор Новосибирского металлургического завода, на ответственной работе в Аппарате Совета Министров СССР.

За коренное усовершенствование метода холодной прокатки конструкционной листовой стали был в составе коллектива удостоен Сталинской премии 1949 года.

Умер в Москве в 1965 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище (6 уч. 17 ряд).

Примечания

Ссылки 
 Пудиков

Директора промышленных предприятий
Похороненные на Новодевичьем кладбище